Хладек () — чешская фамилия. Известные носители:

 Хладек, Розалия (1905—1995) — австрийская танцовщица, хореограф и преподаватель.
 Хладек, Франтишек (1829—1861) — чешский поэт-самоучка.
 Хладек, Йильи (1743—1806) — чешский богослов и профессор.